Gharyan (gemeente)
 Gharyan (stad)
 Gharyan (Afghanistan)